

Música
Sunset (álbum de Michel Teló), álbum de Michel Teló, lançado em 2013.
Sunset (álbum de Banda Eva), álbum de Banda Eva, lançado em 2015.

Localidades
Sunset (Arkansas)
Sunset (Flórida)
Sunset (Luisiana)
Sunset (Nevada)
Sunset (Texas)
Sunset (Utah)
Sunset Beach

Outros
Sunset (filme)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos